Chiang kan vara ett namn eller en del av ett namn på flera språk. På kinesiska är det en äldre transkription som  enligt pinyin skrivs Jiang. Chiang kan avse:

Personer med efternamnet/släktnamnet Chiang
Män
 Chiang Ching-kuo (1910–1988), politiker, son til Chiang Kai-sjek
 Chiang Kai-shek (1887–1975), generalissimus, Republiken Kinas ledare
 Chiang Kai-sheks minneshall – monument i Taipei, Taiwan
 Chiang Tai-Chuan (född 1960), taiwanesisk basebollspelare
 Ted Chiang (född 1967), amerikansk science ficition-författare
 Wego Chiang (1916–1997)), militär och politiker, adpotivson till Ciang Kai-shek
Kvinnor
 Chiang Fang-liang (19916–2004), hustru till Chiang Cing-kuo
 Madame Chiang Kai-shek, Soong May-ling (18997–2003)

Annat
 S/S Chiang Ya] – kinesiskt fartyg, minsprängt med många döda 1948

Geografi

Antarktis
 Mount Chiang  – berg i Östantarktis

Thailand
 Chiang Mai – stad i norra Tahailand
 Chiang Mai (provins)
 Chiang Rai – stad i norra Tahailand
 Chiang Rai (provins)